Isen puede referirse a:
Isen, municipio de Alemania;
Isen, un pueblo de Japón;
el río Isen en Baviera, Alemania;
el río ficticio Isen en la literatura de Tolkien;
ISEN, organismo argentino;
ISEN, grupo de escuelas francesas.